Powiat Miyako – powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Miyako – powiat w prefekturze Okinawa